Епископ Никодим (в миру Никола́й Гонтаре́нко; 29 июля (10 августа) 1873 — 22 января 1948, Почаев) — епископ Русской православной церкви, епископ Краснодарский.

Биография 
В 1931—1932 годы являлся наместником Почаевской Успенской лавры, находившейся на тот момент в юрисдикции Польской православной церкви.

В 1941 году вошёл в состав Украинской православной автономной церкви, которая признавала себя частью Московского патриархата.

18 (31) августа 1942 года был хиротонисан во епископа Краснодарского. Хиротонию возглавил митрополит Алексий (Громадский), глава Украинской автономной православной церкви.

Прибыл в Краснодар и вступил в управление кафедрой, где, помимо него, действовала обновленческая епархия, возглавляемая Владимиром Ивановым. Возвращение в Почаевскую лавру состоялось перед освобождением Краснодара Красной Армией.

6—7 июня 1943 года в Ковеле, будучи уже викарием Волынской епархии, участвовал в Соборе епископов Украинской автономной церкви, служивших на территории генерального округа Волынь-Подолье. Собор избрал епископа Дамаскина (Малюту) преемником убитого Алексия (Громадского).

Епископ Никодим в 1943-1945 года был председателем духовного собора Почаевской лавры. После ареста в мае 1944 года настоятеля Почаевской лавры архиепископа Дамаскина (Малюты) священноархимандритом обители стал митрополит Киевский и Галицкий Иоанн (Соколов), была введена должность заместителя священноархимандрита, которую занял прибывший с Кубани заштатный епископ Никодим (Гонтаренко), который, по некоторым данным, в начале 1944 года имел титул «епископ Почаевский, викарий Кременецкой епархии».

При освобождении Украины от немецкой оккупации оставлен был на покое в Почаевской лавре. После образования 22 апреля 1945 года Львовско-Тернопольской епархии епископ Никодим (Гонтаренко) был освобождён от должности заместителя священноархимандрита Почаевской лавры и почислен на покой.

Скончался 22 января 1948 года в Почаевской лавре.

Примечания 

Епископы Русской православной церкви, почисленные на покой
Украинская автономная православная церковь
Наместники Почаевской лавры